В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Central New York 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Ізабель Демонжо здобула титул, у фіналі перемігши Лорі Макніл 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Лаура Гільдемейстер (півфінал)
  Лорі Макніл (фінал)
  Сьюзен Слоун (1-ше коло)
  Катаріна Ліндквіст (1-ше коло)

 Розалін Феербенк (півфінал)
 Керрі Каннінгем (чвертьфінал)
 Донна Фейбер (2-ге коло)
 Деббі Грем (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1991